A 30 915-ös számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as autópálya és a 49-es főút találkozásánál épült csomópont egyik, egyirányú átkötő ága Őr területén.

A sztráda a főúttal való találkozásánál majdnem pontosan a 267. kilométerénél tart, a 49-es pedig ezen a tájon hagyja el nyolcadik kilométerét. A 30 915-ös számozást az a csomóponti ág viseli, amely a 266,600-as kilométerszelvénye közelében tér le az M3-asról, Vásárosnamény felől és egy szűk sugarú ívben kanyarodik rá a 49-es útra, amit majdnem pontosan a 8. kilométerénél ér el. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 794 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 30 913-as Budapest felől, 30 914-es Vásárosnamény felé és 30 916-os Budapest felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30915
30915